Obertiefenbach heißen die folgenden Orte:

in Deutschland:
 Obertiefenbach (Beselich), Ortsteil der Gemeinde Beselich im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Obertiefenbach (Schönwald im Schwarzwald), Zinken der Gemeinde Schönwald im Schwarzwald im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Obertiefenbach (Taunus), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

in Österreich:
 Obertiefenbach (Gemeinde Pyhra), Katastralgemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Obertiefenbach, Rotte und Ortschaftsbestandteil der Ortschaft Tiefenbach, Gemeinde Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Obertiefenbach (Gemeinde Fehring), Ortsteil der Gemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Obertiefenbach (Gemeinde Hartl), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Hartl (Steiermark), Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

historisch, ehemaliger deutscher Name von: 
 Obertiefenbach, Horní Hluboká, ehemaliges Dorf im Stadtgebiet Krásno_nad_Teplou, Bezirk Okres Sokolov, Karlovarský kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Tiefenbach